Miejscowości w USA:
 Brockway – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Brockway – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson

Gminy w USA:
 Brockway (ang. Brockway Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Brockway (ang. Brockway Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Brockway (ang. Brockway Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
Inne:
 Brockway Motor Company – producent ciężarówek i autobusów